Humanisme henviser til flere artikler:

 Bibelhumanisme – er en generel renaissance-humanisme rettet mod studier af Bibelen.
 Humanisme – er en menneskelig holdning.
 Pladderhumanisme – er et nedsættende slangudtryk.